IB3 puede hacer referencia a:

 Canales de televisión:
 IB3 Televisió, Canal de televisión español;

 Instituto de investigación:
 Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biomedicina (iB3), Instituto de investigación en Argentina;